Елена Евгеньевна Медведь, урождённая Семенченко (родилась 23 января 1985) — российская футболистка, защитница; тренер. Выступала за сборную России. Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы (2004), участница молодёжного чемпионата мира U-20 (2004).

Биография 
Родилась в городе Москве. Защитник. Воспитанница столичной футбольной школы «Чертаново». Первый тренер — Роман Езопов.

В 2003 году выступала за азербайджанский «Гёмрюкчю».

В России выступала за клубы «Чертаново», «Спартак», «ШВСМ Измайлово», «Зоркий», «Рязань-ВДВ». Неоднократно становилась призёром чемпионатов России — серебряным (2006, 2012, 2017) и бронзовым (2013, 2016).

В составе национальной сборной России дебютировала 28 января 2005 года — на турнире 4-х наций в матче против сборной Китая.

Замужем за бывшим футболистом второй лиги.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Зоркий» Красногорск
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте WomenFootball.Ru
 Профиль на сайте WomenFootball.Ru
 
  (1)
  (2)

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Чертаново»
Игроки ЖФК «Гёмрюкчю»
Игроки ЖФК «Спартак»
Игроки ЖФК «ЦСП Измайлово»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»